Die 14. Badminton-Weltmeisterschaft fand im Arrowhead Pond in Anaheim in Kalifornien, vom 15. August bis zum 21. August 2005 statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Setzliste 
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen, Viertelfinale
  Candra Wijaya / Sigit Budiarto, Runners-up
  Fu Haifeng / Cai Yun, 3. Runde
  Luluk Hadiyanto / Alvent Yulianto, Halbfinale
  Lars Paaske / Jonas Rasmussen, Viertelfinale
  Mathias Boe / Carsten Mogensen, 3. Runde
  Jung Jae-sung / Lee Jae-jin, Viertelfinale
  Chew Choon Eng / Choong Tan Fook, 3. Runde
  Chan Chong Ming / Koo Kien Keat, Halbfinale
  Flandy Limpele / Eng Hian, Viertelfinale
  Thomas Laybourn / Peter Steffensen, 3. Runde
  Fairuzizuan Tazari / Lin Woon Fui, 3. Runde
  Tony Gunawan / Howard Bach, Sieger
  Tan Bin Shen / Ong Soon Hock, 3. Runde
  Liu Kwok Wa / Albertus Susanto Njoto, 3. Runde
  Michał Łogosz / Robert Mateusiak, 3. Runde

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 
 IBF-Resultate

2005 Herrendoppel
Weltmeisterschaft 2005/Herrendoppel
Weltmeisterschaft 2005/Herrendoppel